Schotland werd in de 9e eeuw verenigd door Kenneth I. Het koninkrijk hield op te bestaan door de Act of Union 1707.

Koningen van Schotland 

* Door de Act of Union van 1707 werden de koninkrijken Engeland en Schotland met elkaar verenigd in het Koninkrijk Groot-Brittannië

Zie ook 
 Lijst van Britse koningen
 Geschiedenis van Schotland

 
Geschiedenis van Edinburgh
Schotland
Koningen